Die Liste der Gewässer in Wuppertal ist eine Aufstellung aller Fließgewässer und größerer Seen im Stadtgebiet Wuppertals.

Standgewässer

Stauseen 

Bestehende Stauseen
 Herbringhauser Talsperre – 28 Hektar
 Ronsdorfer Talsperre – 2,47 Hektar
 Beyenburger Stausee – 15,5 Hektar

Ehemalige Stauseen
 Ausgleichweiher Beyenburg – ? Hektar
 Ausgleichweiher Buchenhofen – ? Hektar
 Untere Herbringhauser Talsperre – 4 Hektar

Fließgewässer

Siehe auch 
 Buchenhofener Siepen
 Heidter Gemark Siefen
 Klusensprung
 Wüstenacker Siefen

!
Wuppertal